Cèrcops, poeta òrfic grec
 Cèrcops de Milet, poeta grec
 Cercops (mitologia) Dos germans fills de Teia, una de les filles d'Oceà.